Bounce – podgatunek hip-hopu
 Bounce – album Bon Jovi
 Bounce – singel Sarah Connor
 Bounce – singel Calvina Harrisa